Cuvântul Apophis se poate referi la:

Istorie și mitologie 

 Apophis - numele grecesc al zeului egiptean Apep, spiritul antic al răului și distrugerii, zeul -demon reprezentat ca un șarpe.
 Apepi - faraon din Egiptul de Jos.

Astronomie 

 Apophis (asteroid) - asteroidul 99942 Apophis, descoperit în 19 iunie 2004.

Film 
 Apophis (Stargate) - un caracter Goa'uld din seria Stargate.